Ранчо Флорида има више значења:

 Ранчо Флорида (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Флорида (Сантијаго Атитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику